El Coll d'Esteve és una collada situada a 810 m alt del terme comunal de la Menera, a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona central-septentrional del terme,

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera